Moore County je název tří okresů ve Spojených státech amerických:
 Moore County (Severní Karolína) – okres státu Severní Karolína
 Moore County (Tennessee) – okres státu Tennessee
 Moore County (Texas) – okres státu Texas

Externí odkazy